Agawam peut désigner :
 Agawam, un peuple nord-amérindien ;
 Agawam, un cours d'eau ;
 Agawam, une ville du comté de Hampden au Massachusetts, aux États-Unis.